Cet article recense tous les joueurs ayant porté le maillot du Thonon Évian Grand Genève Football Club en match officiel depuis la création du club sous le nom Olympique Croix de Savoie 74 en 2007.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références 

Evian TG
Joueurs